El término Encomienda y sus derivados pueden referirse a :

Institucional 
 Encomienda, institución socio-económica mediante la cual un grupo de individuos debía retribuir a otros en trabajo, especie o por otro medio, por el disfrute de un bien o por una prestación que hubiesen recibido.
 Encomiendas y tributos en Nueva España, medio de economía usado en Europa durante la Edad Media, de modo muy similar al feudalismo. En Nueva España se implantó desde 1522 y hasta 1720, cuando fue suprimido por decreto real.
 Encomienda de Tenabo, duró 242 años, y siempre perteneció a la familia del primer encomendero: Juan Gracia de Llanes.

Divisiones administrativas 
 Casas del Castillo de la Encomienda, localidad del municipio de Villanueva de la Serena, provincia de Badajoz.
 Altobar de la Encomienda, localidad del municipio de Pozuelo del Páramo, provincia de León.
 Valbuena de la Encomienda, localidad del municipio de Villagatón, provincia de León.
 Casasola de la Encomienda, localidad del municipio de Garcirrey, provincia de Salamanca.
 Valencia de la Encomienda, localidad del municipio de Valdelosa, provincia de Salamanca.
 Arroyo de la Encomienda, localidad y municipio de la provincia de Valladolid.
 Carbajales de la Encomienda, localidad del municipio de Espadañedo, provincia de Zamora.
 Utrera de la Encomienda, localidad del municipio de Espadañedo, provincia de Zamora.
 La Encomienda, localidad del municipio de Perilla de Castro, provincia de Zamora.

 Encomienda de Segura, territorio español perteneciente a la Orden de Santiago, y cuyo centro era el municipio Segura de la Sierra.
 Encomienda de Beas, territorio español que perteneció a la Orden de Santiago, siendo su núcleo principal la villa de Beas.
 Encomienda de Beas, pertenecía jurisdiccionalmente a la Provincia de León de la Orden de Santiago, y ocupaba un territorio situado en la provincia de Badajoz (España).

Edificios 
 Palacio de la Encomienda, vivienda habitual del comendador de la Orden de Calatrava.
 Palacio del Marqués de la Encomienda, edificio de noble porte y grandes proporciones, situado en el centro de Almendralejo (Provincia de Badajoz, España).
 Castillo de la Encomienda de Víboras, construcción del siglo IX en la provincia de Jaén, España.
 Encomienda, Puebla de Trives, parroquia (civil) que se localiza en el municipio de Puebla de Trives, en la provincia de Orense (España).

Pueblos 
 Valbuena de la Encomienda, pueblo de España, en el Ayuntamiento de Villagatón, dentro de la provincia de León, Comunidad Autónoma de Castilla y León.
 Matará (encomienda), pueblo de indios de la etnia matará, cercano a la extinta ciudad hispana de Concepción de Buena Esperanza, en la actual Provincia del Chaco, Argentina; se hallaba muy cerca de otro pueblo de encomiendas llamado Guacara.
 Guacará (encomienda), pueblo de indios encomendados en el Chaco Austral, a fines del siglo XVI y comienzos del siglo XVII.

Personas 
 Francisco Llano de la Encomienda, militar español que alcanzó el grado de General.

Técnicas, tecnologías 
 Encomienda de gestión, técnica del Derecho administrativo español, utilizada en la organización de la Administración pública.